4/4 kan syfta på:

 Fyrtakt
 4 april